Blæsenborg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Blæsenborg (Allerslev Sogn) – en bebyggelse i Allerslev Sogn
 Blæsenborg (Frørup Sogn) – en bebyggelse i Frørup Sogn
 Blæsenborg (Hunseby Sogn) – en bebyggelse i Hunseby Sogn
 Blæsenborg (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn
 Blæsenborg (Viby Sogn) – en bebyggelse i Viby Sogn